Roseau River kan syfta på följande platser:

Dominica 

 Roseau River (vattendrag i Dominica), Saint George,

Kanada 

 Roseau River (vattendrag i Kanada), Manitoba,

USA 

 Roseau River (vattendrag i USA), Minnesota, Kittson County, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar